Trikirion (gr. τρικήριον, τρίκηρον) – trójramienny świecznik  używany w uroczystych liturgiach Kościołów obrządku wschodniego. Biskup trzymając w prawej ręce trikerion, a w lewej dikerion błogosławi nimi wiernych. Trzy krzyżujące się świece symbolizują  Trójcę Świętą.

Przypisy

Zobacz też 
 Trzy Świece

Rzemiosło artystyczne
Liturgia prawosławna